Naselja u Hrvatskoj:
 Seona, naselje u općini Donja Motičina

Naselja u BiH:
 Seona (Banovići, BiH), naselje općini Banovići
 Seona (Novi Travnik, BiH), naselje općini Novi Travnik
 Seona (Srebrenik, BiH), naselje općini Srebrenik